Southfield ist Ortsname von:
 Southfield (Jamaika), in Saint Elizabeth Parish, Jamaika
 Southfield (Massachusetts), Siedlung innerhalb der Grenzen der Stadt New Marlborough (Massachusetts), Berkshire County USA
 Southfield (Michigan), USA
 Southfield (New York), auf Staten Island, USA, 1898 nach New York City eingemeindet
Siehe auch:
 Südfeld
 Southfields